L'undicesimo Asian Futsal Championship, che sarà disputato nel 2010 in Uzbekistan, viene considerato l'undicesimo campionato continentale asiatico per formazioni nazionali di calcio a 5.

La manifestazione ha visto già qualificate alla fase finale quattro formazioni: l' paese organizzatore, l' campione uscente, la  finalista ed il  che tuttavia ha deciso di prendere parte alle qualificazioni perché i gironi dell'estremo oriente designeranno anche il campione della East Asian Football Federation, ma non entrerà nel ranking di qualificazione perché già qualificata automaticamente.

Prequalificazioni

Squadre qualificate alla fase finale:

 (paese ospitante)
 (campione uscente)

Gironi

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Eliminazione diretta

Collegamenti esterni

2010
Calcio a 5 nel 2010
Competizioni sportive a Tashkent